CONCACAF-mästerskapet 1981 spelades på Estadio Tiburcio Carías Andino i Tegucigalpa, Honduras under perioden 1-22 november 1981. Honduras vann turneringen före El Salvador och Mexiko. Honduras och El Salvador fick i och med segern respektive andraplatsen var sin biljett till VM 1982 i Spanien.

Kvalificering

Slutomgång

Honduras och El Salvador kvalificerade för VM 1982.

Skytteligan
3 mål
  Hugo Sánchez

Källor

Externa länkar

1981 i Honduras
1981
Fotboll i Honduras
Fotbollsåret 1981
Sport i Tegucigalpa